Bundestagswahlkreis 2005 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

 Bundestagswahlkreis Mainz (seit 2017)
 Bundestagswahlkreis Montabaur (2009 und 2013)
 Bundestagswahlkreis Trier (2005)
 Bundestagswahlkreis Bitburg (2002)
 Bundestagswahlkreis München-Ost (1980 bis 1998)
 Bundestagswahlkreis München-Nord (1965 bis 1976)
 Bundestagswahlkreis Rosenheim (1949 bis 1961)